Illes del Canal o Illes Anglonormandes, al Canal de la Mànega 
 Illes del Canal o Illes Santa Bàrbara, a la costa de Califòrnia i al Parc Nacional de les Channel Islands